Menard bezeichnet

 Menard Motor Truck, ehemaliger kanadischer Fahrzeughersteller
 Menard (Cognac), einen Cognac

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Menard (Illinois), im Randolph County
 Menard (Montana), im Gallatin County
 Menard (Texas), im Menard County

Personen:

 Henry William Menard (1920–1986), US-amerikanischer Geologe und Ozeanograph
 John Menard (* 1940), US-amerikanischer Unternehmer
 Paul Menard (* 1980), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 Pierre Menard (1766–1844), US-amerikanischer Politiker
 Sharon Menard (* 1934), US-amerikanische Mathematikerin und Informatikerin

Siehe auch:

 Menard County
 Ménard
 Menhardt
 Menhart